Пиштанка - топоним:

 Пиштанка — в Марий Эл, приток реки Большая Кокшага.
 Пиштанка — в Марий Эл, приток реки Уржумка.
 Пиштанка — деревня, Мари-Турекский район, Марий Эл.

См. также 
 Пиштань